De Golf Cup of Nations 2002 was de 15e editie van dit voetbaltoernooi dat werd gehouden in Saoedi-Arabië van 16 tot 30 januari 2002. Het thuisland won het toernooi voor de tweede keer.

Geplaatste teams

Eindstand

*Er werd geloot om de derde plek in de poule, Koeweit won de loting en eindigde daarmee op de derde plek.

Wedstrijden

 

Voetbal in 2002
Voetbal in Saoedi-Arabië
Golf Cup of Nations
Sportevenement in Saoedi-Arabië